Abiskomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1937. Abiskomyia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Abiskomyia